El XLIII Campeonato Europeo de Boxeo Aficionado se celebró en Minsk (Bielorrusia) entre el 21 al 30 de junio de 2019 bajo la organización de la Confederación Europea de Boxeo (EUBC) y la Federación Bielorrusa de Boxeo Aficionado. El campeonato se realizó dentro de los II Juegos Europeos.

Las competiciones se realizaron en el Palacio de Deportes Uruchie de la capital bielorrusa.

Medallistas

Medallero

Referencias

Enlaces externos
Pág. del campeonato .
Resultados oficiales .
Resultados detallados .

2019
Boxeo en 2019
Deporte en Bielorrusia en 2019
Deporte en Minsk
Boxeo
Boxeo